El término Lleras es un apellido que puede estar relacionado o referirse a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Alberto Lleras Camargo (1906-1990), periodista, diplomático y estadista colombiano, dos veces Presidente de la República de Colombia.
 Carlos Lleras Restrepo (1908-1994), también conocido como Carlos Alberto Lleras Restrepo, abogado y político colombiano, que ocupó el cargo de Presidente de Colombia durante el período 1966–1970.
 Consuelo Lleras (?-1993), también conocida como Consuelo Lleras Puga, humanista y política colombiana.
 Federico Lleras Acosta (1877-1938), médico veterinario, científico y bacteriólogo colombiano.
 Felipe Zuleta Lleras (1960-), abogado, periodista y político colombiano.
 Germán Vargas Lleras (1962-), político y abogado colombiano.
 Isabel Lleras (1909-1965), también conocida como Isabel Lleras Restrepo de Ospina, poetisa colombiana, hija del científico Federico Lleras Acosta.

Miscelánea 
 Ley Lleras, proyecto colombiano de ley n° 241 de 2011, por el cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en internet.
 Presa Alberto-Lleras, que es la que alimenta a la Central Hidroeléctrica del Guavio.
 Puerto Lleras, lugar ubicado en el municipio colombiano situado en el departamento del Meta.